Ручник:
 «Ручник» — разговорное название стояночного тормоза.
 Ручник — расшитое домотканое полотенце.
 Ручник — маленький кузнечный молот.
 «Ручники» — функциональные тестировщики, проводящие тестирование руками.
 Ручник () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров